De Silesauridae zijn een groep uitgestorven reptielen, behorend tot de groep van de Dinosauriformes.

Beschrijving 
De silesauriden zijn relatief kleine en lichtgebouwde planteneters uit het late Trias. Ze staan recht op hun vrij lange poten en hebben een snavelachtige onderkaak en bladvormige gekartelde tanden. Ze waren hoofdzakelijk vierpotig en mogelijk deels tweevoetig. Fossielen zijn gevonden in zuidelijk Afrika, Zuid-Amerika, de zuidwestelijke Verenigde Staten en Polen.

Systematiek 
In 2010 benoemde Max Langer een klade Silesauridae. Hij definieerde deze als een stamklade: de groep bestaande uit Silesaurus opolensis en alle soorten nauwer verwant aan Silesaurus dan aan Heterodontosaurus tucki of Marasuchus lilloensis.

Later datzelfde jaar gaf Sterling Nesbit een afwijkende definitie als nodusklade: de groep bestaande uit de laatste gemeenschappelijke voorouder van Lewisuchus admixtus en Silesaurus opolensis, en al zijn afstammelingen. Nesbit gaf ook een diagnose zodat Silesauridae kan gelden als "familie" volgens de normen van de ICZN. Het eerdere Lewisuchidae (Paul 1988) Olshevsky 1991 heeft als zodanig geen prioriteit omdat de naam niet met een diagnose verbonden was.

Hoewel de twee kladeconcepten verschillen, vallen ze voorlopig materieel samen: de soorten Silesaurus, Pseudolagosuchus, Lewisuchus, Asilisaurus, Technosaurus, Eucoelophysis, Sacisaurus en Diodorus zijn voor zover bekend onder beide definities Silesauridae.

Eerder werd verondersteld dat ze basale Ornithischia zouden kunnen zijn geweest, plantenetende dinosauriërs, maar de laatste analyses hebben als uitkomst dat ze de zustergroep van de Dinosauria zijn.

Een mogelijk kladogram is het volgende van Nesbit:

Soorten
Mogelijke soorten Silesauridae zijn:
Agnosphitys
Asilisaurus
Diodorus
Eucoelophysis
Ignotosaurus
Lewisuchus
Lutungutali
Pisanosaurus
Sacisaurus
Silesaurus
Soumyasaurus
Technosaurus

Literatuur
Langer, M.C., Ezcurra, M.D., Bittencourt, J.S., and Novas, F.E., 2010, "The origin and early evolution of dinosaurs", Biological Reviews 85: 55-110
Nesbitt, Sterling J., Sidor, Christian A., Irmis, Randall B., Angielczyk, Kenneth D., Smith, Roger M.H. and Tsuji, Linda A., 2010, "Ecologically distinct dinosaurian sister group shows early diversification of Ornithodira", Nature 464(7285): 95-98

Uitgestorven reptielen